Antill ist der Familienname von

 Caleb Antill (* 1995), australischer Ruderer
 John Antill (1904–1986), australischer Komponist